Línea 256 puede hacer referencia a:

 La Línea 256 (Interurbanos Madrid).
 La Línea 256 (Buenos Aires).
 La Línea 256 (Islas) Transportes Gral. San Martín Líneas (256-258-260).